Bumi Makmur (Nibung), een plaats in Indonesië
Bumi Makmur (Muara Lakitan), een plaats in Indonesië
Bumi Makmur (Mesuji Raya), een plaats in Indonesië